Nogometaš godine odnosno nagrada za najboljeg nogometaša iz Republike Hrvatske u protekloj godini, nagrada je koju dodjeljuje Večernji list. Prva je dodijeljena 1972. godine.

Od 1972. do 1990. godine nagrada je davana najboljem jugoslavenskom igraču u protekloj godini. Od Raspad SFRJ-e 1991. godine, nagrada je davana najboljem hrvatskom igraču. Luka Modrić drži rekord za najviše osvojenih nagrada, s 10 nagrada. Davor Šuker je drugi sa 6 osvojenih nagrada. Slijedi ih Dado Pršo s 3 osvojene nagrade.

Od 1995. godine dodjeljivana je odvojena nagrada Nada godine. Dodjeljuje se najboljem mladom hrvatskom igraču. Ivica Olić i Luka Modrić jedini su igrači koji su osvojili oba dvije nagrade.

Dobitnici

Najbolji nogometaš Jugoslavije (1972. – 1990.) 
* označuje zajedničke dobitnike

Najbolji nogometaš Hrvatske (1991. – danas) 
* označuje zajedničke dobitnike

Višestruki dobitnici 

Igrači čija su imena podebljana još su uvijek aktivni.

Izvor:

Povezani članci 
 Žuta majica Sportskih novosti
 Najbolji igrač Prve HNL (Tportal)

Izvori 

Hrvatske nogometne nagrade